Respublikansij futbolnij klub Ahmat eller engelsk FC Akhmat er en russisk fodboldklub fra byen Grosnyj i Tjetjenien. Klubben spiller i landets bedste liga, den russiske Premier League, og har hjemmebane på Ahmat Arena. Klubben blev grundlagt i 1958 og rykkede op i den bedste russisk række i 2008.

Historiske slutplaceringer

Spillere

Kendte spillere 
  Maciej Rybus
  Gheorghe Grozav
  Andrei Mărgăritescu
  Daniel Pancu
  Florentin Petre
  Gabriel Torje
  Radoslav Zabavník
  Fyodor Kudryashov
  Daler Kuzyayev
  Bekim Balaj
  Odise Roshi
  Jonathan Legear
  Bernard Berisha

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1958